Северный риф находится к югу от острова Реннелл. Это один из трёх атоллов, которые составляют атоллы Индиспенсейбл в провинции Реннелл и Беллона на Соломоновых островах, каждый атолл окружает большую глубокую лагуну. Они разделены глубокими переходами шириной 2-3 километра.

Северный риф размерами около 18 км в длину и до 7 км в ширину. Общая площадь рифа составляет 100 км², включая лагуну и рифовую равнину. Здесь нет островков.

См. также 
 Список островов Соломоновых островов

Примечания 
 «North Reef (12˚19’S, 160˚07’E)»(PDF) Sector 7. The Solomon Islands — East Part. nss.nima.mil. p.186.

География Соломоновых Островов
Дно Тихого океана